Matías Martín Rubio, calciatore cileno
Matías Rubio Navarro, calciatore spagnolo